Marcuzzi può riferirsi a: 

Alessia Marcuzzi – attrice e conduttrice televisiva italiana
Silvio Marcuzzi – operaio, antifascista e partigiano italiano